Wireless USB (беспроводной USB) — стандарт беспроводной передачи данных, который разрабатывается группой Wireless USB Promoter Group.

История 

В 2005 году анонсирована первая версия Wireless USB, которая предусматривала возможность беспроводного обмена информацией между устройствами на скорости до 480 Мбит/с в радиусе трех метров. При увеличении расстояния до десяти метров пропускная способность канала связи снижается до 110 Мбит/с.

В 2007 году на рынок вышли первые продукты.

В сентябре 2010 года завершена спецификация Wireless USB 1.1. Предполагает повышение скорости передачи данных, а также поддержку более высоких частот — до 6 ГГц и выше. При разработке большое внимание уделялось повышению энергетической эффективности. Устройства, выполненные в соответствии со спецификацией 1.1, тратят меньше энергии в режиме простоя. Wireless USB 1.1 предусматривает поддержку технологии Near Field Communication (NFC), что упрощает настройку и эксплуатацию Wireless USB-устройств. Сохранена обратная совместимость с существующим оборудованием.

Использование 
Wireless USB предназначен в качестве замены для традиционных проводных USB. К типичным подключаемым устройствам относятся: клавиатура, мышь, камера, принтер, внешние накопители и т.д. Wireless USB также может использоваться для простого совместного использования принтеров, которые не имеют стандартного сетевого интерфейса или подключения к серверу печати. Принтер, подключенный к Wireless USB, ведет себя таким образом, как будто он подключен с помощью USB непосредственно к обычному компьютеру. Технология не предназначена для создания компьютерных сетей (хотя теоретически это возможно).

Передача данных 
Параметры передачи соответствуют параметрам стандартного USB версии 2.0, но пропускная способность зависит от расстояния между взаимодействующими устройствами. На расстоянии до 3 метров скорость передачи данных может теоретически достигать 480 Мбит/с (обычной для USB-стандарта). На отдалении в 10 метров — только до 110 Мбит/с (в оптимальных условиях). Wireless USB предназначен для работы в диапазоне частот от 3,1 ГГц до 10,6 ГГц. Передача данных шифруется с помощью AES-128/CCM.

Физический перенос данных основан на беспроводной технологии UWB, разработанной альянсом WiMedia. Эта же технология используется другими стандартами беспроводной передачи данных (Bluetooth, WiNET, ZigBee).

Ссылки 
 Спецификация Wireless USB 1.1
 Беспроводной USB-интерфейс (Wireless USB (WUSB)) 
 USB Implementers Forum (USB-IF) (USB.org)
 The Wireless USB Promoter Group home page
 Wireless USB Specifications
 WiMedia Alliance
 Challenges of Migrating to Wireless USB
 5 Steps to Wireless USB Quality Assurance
 Wireless USB News

USB
Беспроводные сети